Wadrill steht für:
 Wadrill (Prims), rechter Zufluss der Prims bei Wadern, Landkreis Merzig-Wadern, Saarland
 Wadrill (Wadern), Stadtteil von Wadern im Landkreis Merzig-Wadern, Saarland